Manuel de Godoy - político, diplomata e militar espanhol
Neville Chamberlain - ex-primeiro ministro britânico
Príncipe da Paz (álbum) - produção musical do grupo Diante do Trono

Felipe Conatti - músico autônomo membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Último Dias

Desambiguação